Le terme timon a plusieurs significations :

Mécanique 
 Le timon est une longue pièce de bois ou de métal située à l'avant-train d'un véhicule ou d'un instrument agricole et à laquelle on attelle une ou plusieurs bêtes de trait ou un tracteur. Sur la route, un timon est utilisé entre le tracteur et la semi-remorque. Dans l'armée, un timon est souvent utilisé pour tracter l'essieu avant d'un canon.

Marine 
 Le timon est une longue pièce de bois ou de métal servant à actionner directement le gouvernail d'un petit navire (voir barre). Le timonier est l'individu qui actionne le timon.

Personnalités 
 Timon d'Athènes, dit Timon le Misanthrope, est un citoyen athénien à la misanthropie légendaire ().
 Timon de Phlionte, dit Timon le Sillographe, est un philosophe grec ().
 Timon est un saint chrétien, l'un des Sept diacres ().
 « Timon » est un pseudonyme de Louis Marie de Lahaye de Cormenin (1788-1868).

Prénom 
Timon est aussi un prénom masculin peu courant.

Toponyme 
 Timon est une ville du Maranhão (Brésil)

Arts et culture 
 Timon ou le Misanthrope est un dialogue de Lucien de Samosate ().
 Timon d'Athènes est une pièce de William Shakespeare (1607-1608).
 Timon est un personnage du dessin animé Le Roi lion (1994) et de la série animée Timon et Pumbaa (1995-1999). C'est un suricate.

Zoologie 
 Le Timon est un genre de lézards de la famille des Lacertidae.

Sources